Dugesia japonica és una espècie de triclàdide dugèsid que habita l'aigua dolça d'Àsia Oriental incloent illes de l'arxipèlag japonès, Taiwan, la península de Corea, la Xina, i al territori de Primórie, al nord-est de Sibèria, a Rússia.

Filogènia 
Posició de D. japonica en relació a altres espècies de Dugesia segons el treball de Lázaro i col·laboradors (2009):

Reproducció 
Els individus de D. japonica poden reproduir-se sexualment ponent ous (o cocoons) o asexualment per fissió (o escissió).

Les D. japonica que es reprodueixen sexualment acostumen a aparellar-se durant la primavera. Després de l'aparellament produeixen un ou d'uns 1-2.5 mm de diàmetre que conté diversos embrions. L'ou és dipositat sota la superfície de plantes aquàtiques o pedres i queda enganxat per un pedicel prim. Els embrions es desenvolupen durant unes dues o tres setmanes i després d'aquest temps l'ou es desclou. Els juvenils triguen diversos mesos en desenvolupar-se del tot.

La reproducció asexual per fissió transversal es pot donar en espècimens grans i no sexuals just per darrere del porus genital. Els dos trossos que se'n deriven regeneren la resta del cos fàcilment i es desenvolupen com a dos individus normals.

S'ha observat fins a dues alternances de reproducció sexual i asexual en un únic espècimen.

Referències 

Japonica